Tandai steht für:

 Tandai, japanischer Titel
 Tanki Daigaku, japanische Hochschulform
 Tandai (Honiara), Ort auf den Salomonen